Roßmarkt steht für:

 Roßmarkt (Chemnitz), ehemaliger Platz in Chemnitz in Sachsen
 Roßmarkt (Frankfurt am Main), historischer Platz in Frankfurt am Main in Hessen
 Rossmarkt (München)
 Roßmarkt (Schweinfurt)

Siehe auch:
 Pferdemarkt